Синтия Энн Кристин Ротрок, более известная как Синтия Ротрок (, род. 8 марта 1957) — американская киноактриса и спортсменка.

Биография 
Синтия Ротрок родилась в 1957 году в городе Уилмингтоне (штат Делавэр). Воспитывалась в Скрэнтоне, штат Пенсильвания.
В возрасте 13 лет начала заниматься боевыми искусствами. Несмотря на небольшой рост (около 160 см), добилась значительных успехов.

В 1981—1985 годах участвовала и становилась чемпионкой американских турниров по каратэ в категории ката с оружием. В 1980-х годах, по контракту с кинокомпанией Golden Harvest, жила в Гонконге и снималась в фильмах, тренировалась в различных восточных школах единоборств. Владеет семью чёрными поясами в разных видах единоборств (тэнг сю до, каратэ, тхэквондо, ушу, кунг-фу). Преподаёт боевые искусства для киноиндустрии в студиях боевых искусств, в районе Студио Сити, на бульваре Вентура в пригороде Лос-Анджелеса. Является владелицей нескольких спортивных залов. Работает комментатором соревнований по боевым искусствам, проводит семинары по практике кунг-фу. В 2014 году вошла в зал славы Hall of Fame Inductees.

Является прототипом Сони Блейд в компьютерной игре Mortal Kombat.

Личная жизнь 
Много лет близко дружит и сотрудничает с Доном Уилсоном.

Воспитывает дочь Скайлер Софию Ротрок (род. 1999). Разведена, бывший муж — юрист.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Фан-сайт
 Официальный сайт Синтии Ротрок

Мастера боевых искусств